Le tournoi de tennis d'Hyderâbâd est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2004, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Hyderabad du 16 au .

Nicole Pratt remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Kirilenko, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Liezel Huber et Sania Mirza.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Hyderâbâd
 Saison 2004 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2004
Hyderabad
2004 en Inde
Tennis en février 2004